Willi Liebherr (* 1947) ist ein deutsch-schweizerischer Unternehmer.

Leben 
Willi Liebherr wuchs im oberschwäbischen Kirchdorf an der Iller und in Biberach auf. Nach seinem Studienabschluss an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich als Diplom-Ingenieur trat er in das väterliche Unternehmen Liebherr ein. Seit dem Tod von Hans Liebherr 1993 führt er gemeinsam mit seiner Schwester Isolde den Baumaschinenhersteller. Seit 1999 ist er Präsident des Verwaltungsrates der Liebherr-International AG in Bulle FR.

Ehrungen 
Ehrendoktorwürde der Universität Freiburg im Üechtland, 2006
Chevalier der Ehrenlegion, 2010

Vermögen 
Auf der Forbes-Liste 2015 wird das Vermögen von Willi Liebherr mit ca. 6,1 Milliarden US-Dollar angegeben. Damit belegt er Platz 4 in der Schweiz und Platz 240 auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt.

Stammbaum

Weblinks 
 Homepage der Firma Liebherr

Einzelnachweise 

Industrieller
Unternehmer (Baden-Württemberg)
Unternehmer (Schweiz)
Willi
Mitglied der Ehrenlegion (Ritter)
Ehrendoktor der Universität Freiburg (Schweiz)
Deutscher Emigrant in die Schweiz
Deutscher
Geboren 1947
Mann